Lasotki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Lasotki, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lasotki, village de la voïvodie de Mazovie.